Јутро може да се односи на:

 Јутро, део дана
 Јутро (група), југословенска музичка рок група
 Јутро (површина), стара мера за површину
 Јутро (филм), југословенски филм из 1967.